Inhaltsmanagement bezeichnet:
das Inhalts- und Umfangsmanagement im Rahmen des Projektmanagements
die Inhaltsverwaltung durch Content-Management-Systeme